Haselbach oder Haslbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Haselbach (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haselbach (bei Altenburg), Gemeinde im Landkreis Altenburger Land, Thüringen

Ortsteile in Deutschland:
 Haselbach (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Haselbach (Ellenberg), Hof der Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Haselbach (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haselbach (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Haselbach (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Haselbach (Ehekirchen), Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Haselbach (Eppishausen), Ortsteil der Gemeinde Eppishausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Haselbach (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Haselbach (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haselbach (Harsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harsdorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Haselbach in der Rhön, Ortsteil der Stadt Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Haselbach (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haselbach (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haselbach (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haselbach (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Haselbach (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haselbach (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Haselbach (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Haslbach (Regensburg), Ortsteil der Stadt Regensburg, Bezirkshauptstadt der Oberpfalz, Bayern

 Haselbach (Olbernhau), Ortsteil der Stadt Olbernhau, Erzgebirgskreis, Sachsen

 Haselbach (Rhönblick), Ortsteil der Gemeinde Rhönblick, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Haselbach (Rückersdorf), Ortsteil der Gemeinde Rückersdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Haselbach (Sonneberg), Ortsteil der Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Gemeindeteile in Österreich:
 Haselbach (Gemeinde Arbesbach), Katastralgemeinde von Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Haselbach (Gemeinde Niederhollabrunn), Katastralgemeinde von Niederhollabrunn, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Haselbach (Gemeinde Perschling), Katastralgemeinde von Perschling (ehemals Weißenkirchen), Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Haselbach (Gemeinde St. Andrä), Ortsteil von St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich

 Haselbach (Gemeinde Altenfelden), Katastralgemeinde von Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Haselbach (Gemeinde Bad Zell), Ortschaft von Bad Zell, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Haselbach (Gemeinde Braunau), Stadtteil von Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Haselbach (Gemeinde Kollerschlag), Ortschaft von Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Haselbach (Gemeinde Rainbach), Ortschaft von Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Haselbach (Gemeinde Scheffau), Ortschaft bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

 Haselbach (Gemeinde Deutsch Goritz), Katastralgemeinde von Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haselbach (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Haselbach (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Katastralgemeinde von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Haselbach (Gemeinde Eibiswald), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Haselbach (Gemeinde Kapfenstein), Katastralgemeinde von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haselbach bei Weiz, Katastralgemeinde von Mortantsch, Bezirk Weiz, Steiermark
 Haselbach (Gemeinde Paldau), Ortsteil von Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haselbach (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ort in Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark
 Haselbach (Gemeinde Unterlamm), Streusiedlung in der Katastralgemeinde Magland von Unterlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haselbach (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Tschechien:
 Lísková (Nemanice) (Haselbach), Ortsteil von Nemanice, Okres Domažlice
 Lísková (Svatava) (Haselbach), Wüstung in der Gemeinde Svatava, Okres Sokolov

Fließgewässer:
 Haselbach (Aalbach), linker Oberlauf des Aalbachs (zum Main) bei Waldbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Haselbach (Aar), linker Zufluss der Aar in Niederneisen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Haselbach (Ahse), linker Zufluss der Ahse in Ostinghausen (Bad Sassendorf), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Haselbach (Angenbach), rechter Zufluss des Angenbachs nach Happach, Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Haselbach (Betzenbach), teils fehlgeschrieben als Hafelbach, linker Oberlauf des Betzenbach (Speltach) bis Banzenweiler, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Haselbach (Bibert), am Unterlauf auch Haslach, rechter Zufluss der Bibert bei Münchzell (Markt Dietenhofen), Landkreis Ansbach, Bayern
 Haselbach (Brend) – zwei Zuflüsse der Brend bei Bischofsheim in der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern: flussabwärts:
 Haselbacher Ortsbach oder Vorderer Haselbach, von rechts gegenüber Bischofsheim
 Hinterer Haselbach, von rechts gegenüber der Schneidmühle von Bischofsheim
 Haselbach (Donau) oder Großer Haselbach und Haselgrabenbach, linker Zufluss des Donau-Zuflusses Diesenleitenbach bei St. Magdalena (Statutarstadt Linz), Oberösterreich
 Haselbach (Ebrach), rechter Zufluss der Ebrach oder Geiselwinder Ebrach (zur Reichen Ebrach) bei Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Haselbach (Erkerdinger Bach), rechter Oberlauf des Erkerdinger Bachs (zur Hengersberger Ohe) bei Walmering, Markt Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haselbach (Erlau), linker Zufluss der Erlau bei Manzenberg, Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Haselbach (Eschach), linker Zufluss der Eschach bei Hinterburg (Dunningen), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Haselbach (Freybach), rechter Zufluss des Freybachs (zum Chamb) nahe Ritzenried (Eschlkam), Landkreis Cham, Bayern
 Haselbach (Fulda), rechter Zufluss der Fulda bei Lispenhausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Haselbach (Große Striegis), linker Zufluss der Großen Striegis in Oberschöna, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Haselbach (Große Vils), rechter Zufluss der Großen Vils gegenüber Vilssöhl, Markt Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Haselbach (Günz) oder Hasel, rechter Zufluss der Günz bei Nattenhausen (Breitenthal), Landkreis Günzburg, Bayern
 Haselbach (Hammerbach), rechter Zufluss des Loh-/Hammerbachs bei Treppenstein, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Haselbach (Hirschalbe) oder Hembach, linker Zufluss der Hirschalbe (zur Moosalb) nahe Heltersberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Haselbach (Hochbach), rechter Zufluss des Hochbachs (zur Strogen) bei Bergarn, Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Haselbach (Ilz), linker Zufluss der Ilu bei Haselbach, Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haselbach (Krainzbach), linker Zufluss des Krainzbachs bei Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Haselbach (Kammel) oder Hasel, rechter Zufluss der Kammel bei Naichen (Neuburg), Landkreis Günzburg, Bayern
 Haselbach (Kierlingbach), rechter Zufluss des Kierlingbachs (zum Klosterneuburger Durchstich) in Kierling, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Haselbach (Kleine Laber), linker Zufluss der Kleinen Laber bei Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haselbach (Kleine Paar), rechter Zufluss der Kleinen Paar in Gempfing, Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Haselbach (Lorze), rechter Zufluss der Lorze bei Maschwanden, Kanton Zürich
 Haselbach oder Hasel (Mindel), rechter Zufluss der Mindel bei Thannhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Haselbach (Murg), zwei rechte Zuflüsse der Nordschwarzwälder Murg, Baden-Württemberg:
 Haselbach (Murg, Hörden), bei Hörden (Gaggenau), Landkreis Rastatt
 Haselbach (Murg, Schwarzenberg), nahe Schwarzenberg (Baiersbronn), Landkreis Freudenstadt
 Haselbach (Murr), rechter Zufluss der Murr bei Bartenbach (Sulzbach an der Murr), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Haselbach (Naab), rechter Zufluss der Naab bei Naabsiegenhofen, Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haselbach (Nössenbach), rechter Quellbach des Vöckla-Zuflusses Nössenbach im Straßwalchener Gebiet Hüttenedt, Land Salzburg
 Hasel (Orb), rechter Zufluss der Orb in Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Haselbach (Pulsnitz), rechter Zufluss der Pulsnitz in Reichenbach (Haselbachtal), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Haselbach (Raab), rechter Zufluss der Raab bei Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haselbach (Radmer Bach), am Unterlauf auch Stubbach, linker Oberlauf des Radmer Bachs (zum Erzbach) bei Radmer am Erzberg, Steiermark
 Reichramingbach, als Alternative oder einer der Quellbach, im Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreich
 Haselbach, rechter Zufluss des Schweizerbach bei Haselbach (Alfdorf), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Haselbach, lokal üblicher Name des Schweizerbach (Rems, Lorch), rechter Zufluss der Rems bei Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haselbach (Rötelbach), linker Zufluss des Rötelbachs (zum Rhein) bei Brennet (Wehr), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Haselbach, Abschnittsname von Schöttl bis Waidring am Tiroler Mittellauf des Loferbach (Saalach), linker Zufluss der Saalach bei Lofer, Land Salzburg
 Haselbach (Saale), linker Zufluss der Saale bei Kirchhasel, Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Haselbach (Saidenbach), linker Zufluss des Saidenbachs nahe Forchheim (Pockau-Lengefeld), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Haselbach (Schlücht), rechter Zufluss der Schlücht bei Weilheim, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Haselbach, Oberlaufname der Schwarza (Hasel) bis etwa Ober-/Unterschönau, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Südthüringen
 Haselbach (Speyerbach), rechter Zufluss des Speyerbachs in Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Haselbach (Sülze), linker Zufluss der Sülze (zur Werra) bei Haselbach, Gemeinde Rhönblick in der Rhön, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Haselbach (Thyra), linker Zufluss der Thyra bei Uftrungen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Haselbach (Walkersbach) – zwei Zuflüsse des Walkersbachs in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Haselbach (Walkersbach, Walkersbach), linker Zufluss bei Walkersbach, Gemeinde Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis
 Haselbach (Walkersbach, Weitmarser Sägmühle), linker Zufluss gegenüber der Weitmarser Sägmühle, Stadtteil Waldhausen, Lorch, Ostalbkreis
 Haselbach (Weißer Regen), linker Zufluss des Weißen Regen bei Hohenwarth, Landkreis Cham, Bayern
 Haselbach (Wettebach), linker Zufluss des Wettebachs nahe Hausdülmen (Dülmen), Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen, der durch den Neusträßer Graben in den Halterner Mühlenbach (Heubach) mündet
 Haselbach (Wiese), rechter Zufluss der Wiese bei Brand (Schönau im Schwarzwald), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Haselbach (Zellwieser Mühlbach), linker Zufluss des Zellwieser Mühlbachs nahe Mooseurach (Königsdorf), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Haselbach (Zwergwörnitz), rechter Zufluss der Zwergwörnitz (zur Wörnitz) bei Leukershausen (Kreßberg), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Haselbach ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Haselbach (1892–1979), deutscher Unternehmer, Kunstsammler und Komponist
 Anna Elisabeth Haselbach (* 1942), österreichische Politikerin
 Dieter Haselbach (* 1954), deutscher Kulturwissenschaftler
 Edwin Haselbach (1940–2014), Schweizer Chemiker
 Erich Haselbach, sächsischer Amtshauptmann
 Gerhard Haselbach (1901–1983), deutscher Schauspieler
 Josef Haselbach (1936–2002), Schweizer Komponist
 Rudolf Haselbach (1944–2005), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Hasel
 Hasbach
 Häselbach
 Haselbachsee, See im Lauf der Ellenberger Rot bei Haselbach, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haslerbach
 Hasselbach
 Oberhaselbach
 Kleinhaselbach
 Sixthaselbach